Municipio de Barber puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barber (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Barber (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.